Hero (slovensko heroj) je lahko:

Igre 
 H.E.R.O. - video igra
 Heroes of Might and Magic - video igra

Glasba 
 Hero (pesem, Enrique Iglesias)
 Hero (pesem, Mariah Carey)
 !Hero
 Hero (pesem, Faye Wong)

Drugo 
 HMS Hero